Маррей (округ, Джорджія)
Маррей (округ, Міннесота)
Маррі (округ, Оклахома)